Stanisław Olszewski (1852–1898) – inżynier, pionier spawalnictwa oraz współtwórca metody spawania łukowego
 Stanisław Olszewski (1852–1939) – geolog
 Stanisław Olszewski (1858–1929) – inżynier budownictwa
 Stanisław Olszewski ps. „Sęp” (ur. 1892) – kapitan piechoty rezerwy Wojska Polskiego, doktor praw, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości, starosta lubliniecki (1935–1937) i pszczyński (1937–1939)
 Stanisław Hipolit Olszewski (1892–1915) – działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości, brat Zdzisława Kazimierza
 Stanisław Ludwik Olszewski (1893–1979) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości, kierownik starostwa w Podhajcach i Grybowie
 Stanisław Olszewski (1897–1983) – podpułkownik obserwator PSP w Wielkiej Brytanii, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Niepodległości
 Stanisław Olszewski (1898–1915) – działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Olszewski (1902–1961) – prawnik, adwokat, polityk, podporucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego
 Stanisław Olszewski (1912–1994) – nauczyciel, cichociemny, oficer Armii Krajowej
 Stanisław Olszewski (1929–2007) – działacz spółdzielczy, społeczny i turystyczny
 Stanisław Olszewski (1948–2015) – motocyklista wyścigowy

Przypisy